Арто́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Арто, Антонен (1896—1948) — французский актёр, режиссёр, драматург, теоретик театра, поэт и прозаик.
 Арто, Дезире (1835—1907) — французская певица, ученица Полины Виардо.
 Арто, Жан Дезире (1803—1887) — бельгийский валторнист и композитор.
 Арто, Пьер Ив (род. 1946) — французский флейтист, композитор и педагог.
 Арто, Флоранс (1957—2015) — французская яхтсменка и писательница.

См. также 
 А.Р.Т.О. — театр.